Санта-Маринья () — португальский топоним:

 Санта-Маринья (Вила-Нова-де-Гайа) — населённый пункт и район, муниципалитет Вила-Нова-де-Гайа округа Порту.
 Санта-Маринья (Рибейра-де-Пена) — район (фрегезия), муниципалитет Рибейра-де-Пена округа Вила-Реал.
 Санта-Маринья (Сейя) — район (фрегезия), муниципалитет Сейя округа Гуарда.